Bosio ist der Name folgender Orte:

 Bosio (Piemont) in der Provinz Alessandria, Piemont, Italien
 Bosio, Ortsteil der Gemeinde Villar Dora in der Provinz Turin, Piemont, Italien

Bosio bzw. De Bosio ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Bosio (1905–1978), argentinischer Fußballspieler
 Antonio Bosio (1575/6–1629), italienischer Gelehrter
 Edoardo Bosio (1864–1927), italienischer Fußballspieler und -funktionär
 Eduardo Cuitiño Bosio (* 1974), uruguayischer Mathematiker und Schriftsteller
 François Joseph Bosio (1768–1845), französischer Bildhauer
 Gherardo Bosio (1903–1941), italienischer Architekt, Ingenieur und Stadtplaner
 Gianfranco De Bosio (1924–2022), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Harald Bosio (1906–1980), österreichischer Skilangläufer
 Maria Bosio (* 1942), italienische Regisseurin
 Rory Bosio (* 1984), US-amerikanische Ultramarathonläuferin
 Tommaso Bosio († 1539), italienischer Geistlicher und Bischof von Malta
 Victoria Bosio (* 1994), argentinische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Bossio